A competição de até 90 kg masculino de judô nos Jogos Olímpicos de Verão de 2020, em Tóquio, ocorreu no dia 28 de Julho na Nippon Budokan.

Calendário

Medalhistas

Resultados

Finais

Repescagem

Chave A

Chave B

Chave C

Chave D

Ligações externas 

 
 Resultado (em inglês)

 
2020
2021 no judô